MHR steht für:
 Mediterranean Historical Review
 Montpellier Hérault RC
 Matheran Hill Railway
 Muswell Hill Railway, siehe Edgware, Highgate and London Railway
 Flughafen Sacramento Mather (IATA-Code), Flughafen von Sacramento, Kalifornien

mhr steht für:
 Östliches Mari (ISO-639-3-Code), einer der zwei Dialekte von Mari (Sprache), einer der finno-ugrischen Sprachen

Abkürzung